Colan (distrito)
 Collan

Desambiguações de topônimos